5-й чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет прошёл с 13 июля по 1 августа 2010 года в Германии. В турнире принимали участие 16 команд, представляющие 6 конфедераций.

Стадионы 
</center>

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
10 мячей
  Александра Попп
8 мячей
  Чжи Со Юн
5 мячей
  Сидни Леру
4 мяча
  Антония Ёранссон
3 мяча
  Мария Маканза
  Элизабет Куджо
  Хён Ян Ли

Личные призы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА

2010 год в женском футболе
Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
Спорт в Германии в 2010 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Июль 2010 года
Август 2010 года
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в 2010 году